Zhaoyang bezeichnet:

 Zhaoyang, den Stadtbezirk Zhaoyang (昭阳区) der bezirksfreien Stadt Zhaotong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhaoyang (Shaowu), das Straßenviertel Zhaoyang (昭阳街道) der Stadt Shaowu in der chinesischen Provinz Fujian
 Zhaoyang (Weishan), das Straßenviertel Zhaoyang (昭阳街道) im Kreis Weishan in der chinesischen Provinz Shandong
 Zhaoyang (Xinghua), das Straßenviertel Zhaoyang (昭阳街道) der Stadt Xinghua in der chinesischen Provinz Jiangsu